Сојатла има више значења:

 Сојатла (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сојатла, Тенексапа (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику